Фогт () може да се отнася за:

 Фогт, държавен чиновник през Средновековието
 Фогт (фамилно име)
 Фогт (община) в окръг Равенсбург, Баден-Вюртемберг